Кампо Синкуента и Сеис има више значења:

 Кампо Синкуента и Сеис, Трес Ерманос (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Синкуента и Сеис (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику